Magdalenenstraße 5 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Magdalenenstraße 5 (Darmstadt)
 Magdalenenstraße 5 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Eutritzsch (K–Z)
 Magdalenenstraße 5 in München, siehe Liste der Baudenkmäler in Neuhausen (München)
 Magdalenenstraße 1–5 in Recklinghausen, siehe Liste der Baudenkmäler in Recklinghausen